Канат Ислам (род. , уезд Каба, округ Алтай, Или-Казахский автономный округ, Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР) — казахстанский боксёр-профессионал, казах по национальности. Двукратный чемпион Спартакиады народов Китая, бронзовый призёр Олимпийских игр (2008), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, капитан команды «Astana Arlans» (WSB) в любителях.

В профи — обладатель титулов чемпиона по версиям WBA Inter-Continental (2017—), WBO NABO (2017—), WBO Inter-Continental (2016—2017), WBA Fedelatin (2013—2017) и WBA Fedecaribe (2012—2013) в 1-й средней весовой категории (Super welterweight).

После почти двухлетнего простоя перешёл в среднюю весовую категорию (Middleweight) до 72,574 кг (160 фунтов).

Биография 
Канат Ислам родился в 1984 году в городском уезде Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Его старший брат Талгат входил в сборную Синьцзян-Уйгурского автономного района по боксу, и под влиянием брата Канат тоже занялся боксом. Он начал тренироваться в 1997 году, и уже четыре года спустя тоже вошёл в сборную Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Происходит из рода Керей Среднего жуза Казахов.
В 2000 году он стал чемпионом Синьцзян-Уйгурского автономного района в весовой категории до 69 кг, в 2003 году завоевал второе место Кубка КНР. В 2004 году он выиграл в этой же категории 1st AIBA Asian 2004 Olympic Qualifying Tournament в Гуанчжоу и получил право участвовать в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, но на олимпийском турнире по боксу проиграл Руслану Хаирову из Азербайджана и не попал в финал.

В октябре 2005 года Канат Ислам стал чемпионом 10-й Спартакиады народов КНР в своей весовой категории, тем самым завоевав на Спартакиаде первую золотую медаль для сборной Синьцзян-Уйгурского автономного района.

На Азиатских играх 2006 года в Дохе (Катар) он проиграл в полуфинале будущему чемпиону Бакыту Сарсекбаеву из Казахстана и завоевал бронзовую медаль.

На чемпионате Азии 2007 в Улан-Баторе (Монголия) — неожиданно проиграл в полуфинале хозяину турнира монголу Мунгунцоожийн Нандин-Эрдэнэ и снова бронзовая награда. Чемпионом стал Бакыт Сарсекбаев.

На чемпионате мира по боксу 2007 года в Чикаго (США) Канат Ислам взял в четвертьфинале реванш у Бакыта Сарсекбаева, но уступив в полуфинале тайцу Нону Бунжумнонгу, сумел завоевать только бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Канат Ислам завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинале кубинцу Карлосу Банто Суаресу. Перед Олимпиадой он тренировался с олимпийским чемпионом Афин-2004 Бахтияром Артаевым, приезжая на историческую родину. Тогда же возникло решение переехать в Казахстан, несмотря на возможный пропуск Олимпиады в Лондоне из-за смены гражданства.

В 2009 году стал первым казахом — двукратным победителем Спартакиады народов Китая.

В 2010 году Канат переехал на постоянное место жительства в Казахстан и в январе 2011 года получил гражданство Казахстана. Невозможность принять участие в Олимпиаде в Лондоне в 2012 году подтолкнула его к переходу в профессиональный бокс.

Профессиональная карьера 
В сентябре 2012 года перешёл в профессиональный бокс. Проживал и тренировался в США, в городке  (Флорида).

19 декабря 2012 года Канат Ислам завоевал титул WBA Fedecaribe в первом среднем весе.

7 ноября 2015 года нокаутировал в первом раунде 31-летнего доминиканца Джонатана Батиста. Для казахстанского боксера эта победа стала 20-й в 20-ти поединках на профи-ринге.

8 мая 2016 года в Лейкленде штат Флорида (США) Канат одержал нокаутом 21-ю победу на профессиональном ринге над колумбийцем Хуаном Де Анхелем техническим нокаутом в 6 раунде.

29 октября в Алматы (Казахстан) побил Патрика Аллотея из Ганы и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

17 февраля 2017 года в Уилмингтоне, штат Делавэр, США Ислам отправил в нокаут уже в первом раунде бразильца Робсона Ассиса.

26 мая 2017 года в Бока-Ратоне, штат Флорида, США Канат Ислам победил мексиканца Норберто Гонсалеса и взял вакантные титулы чемпиона по версии WBA Inter-Continental и WBO NABO в первом среднем весе.

9 сентября 2017 года у себя на родине в Астане (Казахстан) Канат нокаутировал непобеждённого канадца Брэндона Кука и одержал свою 25 победу на профессиональном ринге.

В феврале 2018 года Канат Ислам сменил своего менеджера, подписав контракт с американским менеджером литовского происхождения Эгисом Климасом. Климас признан лучшим менеджером 2017-го года журналом «The Ring» и известен по работе с чемпионами мира украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком, а также россиянином Сергеем Ковалёвым. Канат Ислам проживает и тренируется в Калифорнии, в городке Окснард. В июне должен был драться против Фернандо Каркамо (23-9, 19 КО) из Мексики, но бой был отменен из-за травмы ноги Ислама.

Первый бой в новой команде провёл за вакантный пояс WBO Inter-Continental Super Welterweight Titlе в первом среднем весе 5 июля 2019 года в Алматы. И победил доминиканца Хулио де Хесуса (27-1, 24 КО) нокаутом уже на 10-й секунде первого раунда, свалив того тремя ударами. Беспроигрышный профи-рекорд Ислама стал 26-0 (21 КО).

Статистика боёв

Награды 
 Орден Курмет (2017)

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом среднем весе

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Китая
Боксёры Казахстана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Эмигранты из Китая